Parvicardium är ett släkte av musslor som beskrevs av Monterosato 1884. Parvicardium ingår i familjen hjärtmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjärtmusslor
Parvicardium